Willie Jones (pianist), Amerikaans jazzpianist
 Willie Jones (drummer), Amerikaans jazzdrummer
 Willie Jones III, Amerikaans jazzdrummer
 Willie Jones (zanger), Amerikaans r&b-zanger en songwriter
 Willie Jones (politicus), Amerikaans politicus